Un símbolo de género es un símbolo usado para indicar el género.

Estos símbolos, que han estado en uso desde el Renacimiento, también denotan elementos de alquimia, especialmente el hierro y cobre. Los usó por primera vez como símbolos de género Carl von Linné en 1751 para identificar el género de las plantas.

Símbolo del género masculino

Símbolo del género femenino

Otros símbolos

Símbolos
Género